Extradimension steht für:

 Branenkosmologie
 Fünfte Kraft
 Randall-Sundrum-Modell
 Stringtheorie
 beim Flamm'schen Paraboloid, siehe Schwarzschild-Metrik